Glendale Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Glendale Historic District (Glendale, Kentucky), NRHP-ID 88001816
 Glendale Historic District (Glendale, Ohio), NRHP-ID 76001447